Григорий Миха́йлов:
 Михайлов, Григорий Карпович (1814—1867) — художник, академик Императорской Академии художеств. 
 Михайлов, Григорий Михайлович (1901—1942) — танкист, Герой Советского Союза.